Austin kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew D. Austin
 Christopher C. Austin
 Christopher M. Austin
 Coe Finch Austin
 Daniel Frank Austin
 George T. Austin
 James D. Austin
 Richard M. Austin

Robotskapade auktorsförkortningar